Нада Гешовска (Прилеп, 24. мај 1930 — Скопје, 5. јануар 2003) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Каријеру је започела 1951. године у прилепском позоришту. Од 1958. је члан Македонског народног театра, а 1964. године прелази у Драмски театар. Филмску каријеру је почела са мањим улогама, али њено лице су убрзо прихватили као прототип жене благословене туге и дискретно израженог достојанства. Током своје глумачке каријере остварила је бројне филмске и позоришне улоге. Добитник је многих награда, укључујући и награду „13. новембра“.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Под истим небом || Крстевица
|-
| 1966. || До победе и даље || /
|-
| 1967. || Мементо || Мајката на Јана
|-
| 1968. || Планина гнева || Невена (као Нада Гешоска)
|-
| 1969. || Време без рата || Фроневица (као Нада Гешоска)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града || Старица 1
|-
| 1970. || Вујковиот сон ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Пача
|-
| 1971. || Пријем ТВ филм || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1974. || Средба ТВ филм || Дафина (као Нада Гешоска)
|-
| 1975. || Јад || Хрисија
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1977. || Вапцаров ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Оловна бригада || /
|-
| 1981. || Самотија ТВ филм || Трпена (као Нада Гешоска)
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Баба Мара
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Султана (као Нада Гешоска)
|-
| 1984. || Камчевци ТВ серија ||
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || Мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот || Вера (као Нада Гешоска)
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1997. || Преку езерото || Евдокија (као Нада Гешоска)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Наше маало ТВ серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2003.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Прилепчани